{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#FFDD44;"
!colspan=2|Brasil Open de 2017
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|9 – 15 de setembro
|-
!align="right"|Edição:
|align="left"|17ª
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|ATP World Tour 250
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"|Saibro
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|São Paulo, Brasil
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeões
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|  Pablo Cuevas
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  Rogério Dutra Silva  /  André Sá
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | ATP de São Paulo
|-
| align="left" |< 2016 
| align="right" |2018 >|}ATP de São Paulo de 2017 (ou Aberto do Brasil de 2017) foi a décima-sétima edição do Brasil Open, torneio masculino de tênis disputado em quadras de saibro e que faz parte da série ATP World Tour 250, sediado em São Paulo.

Campeões
Simples

  Pablo Cuevas venceu  Albert Ramos Viñolas, 6–7(3–7), 6–4, 6–4

Duplas

  Rogério Dutra Silva /  André Sá''' venceram  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner, 7–6(7–5), 5–7, [10–7]

Ligações externas 
 
 

 
2017
São Paulo